«Never Gonna Break My Faith» () — песня американской певицы Ареты Франклин, удостоенная премии «Грэмми» в категории Лучшее исполнение в стиле госпел и номинированная на Золотой глобус.
Релиз вместе с Мэри Джей Блайдж и хора Boys Choir of Harlem вышел в октябре 2006 году и звучит в кинофильме «Бобби» режиссёра Emilio Estevez, посвящённого покушению на сенатора Роберта Кеннеди.
19 июня 2020 года в день 155-летия окончания рабства в США впервые вышел релиз ранее не выходившей сольной версии Ареты Франклин.

История 
Песню написали канадский рок-музыкант Брайан Адамс, английский автор-исполнитель Элиот Кеннеди и Andrea Remanda. Продюсерами был дуэт The Underdogs, состоящий из Харви Мейсона и Damon Thomas.
Песня звучит во время финальных титров кинофильма «Бобби» режиссёра Эмилио Эстевес, посвящённого последним моментам жизни сенатора Роберта Кеннеди, убитого в 1968 году.
Арета исполнила песню вживую на мероприятии musicares 8 февраля 2008 года, когда она была удостоена звания «Человек года MusiCares» в 2008 году. Это единственная известная живая версия песни.
Премия Грэмми, полученная в 2008 году на 50-й церемонии в категории Лучшее исполнение в стиле госпел за эту песню стала для Ареты её 18-й и финальной по счёту (или 20-й с учётом двух почётных).

19 июня 2020 года в день 155-летия окончания рабства в США состоялся релиз с участием лейблов RCA Records, RCA Inspiration и Legacy Recordings ранее не выходившей сольной версии Ареты Франклин с видеоклипом на современные актуальные темы и кадрами о Джордже Флойде и движении Black Lives Matter.

Автор песни рок-музыкант Брайн Адамс, сочиняя эту песню не думал, что её будет исполнять именно Арета. Он задумывал нечто вроде гимна и «чтобы бы он мог выразить чувство веры, и что даже если вы что-то потеряли, всегда будет внутренний свет, чтобы направлять вас». Однако, потом Адамс сказал: «Когда песня была уже подготовлена, я сказал продюсерам, что петь её будет Арета — и она это сделала. Эта сольная версия годами лежала на моём компьютере (около 15 лет), и когда я услышал, что креативный директор Sony Music, давний продюсер и друг Ареты Клайв Дэвис снимает фильм о её жизни, я отправил ему эту версию. Мир ещё не слышал её полное выступление, и это действительно нужно было услышать. Я так рад, что его выпустили, миру это нужно прямо сейчас».

Награды и номинации

Grammy Awards

Critics' Choice Movie Awards

Golden Globe Awards

Чарты 
(вместе с Mary J. Blige с альбома Jewels in the Crown: All-Star Duets with the Queen)

Примечания

Ссылки 
  20 июня 2020
 
 Aretha Franklin, Mary J. Blige, The Boys Choir of Harlem — Never Gonna Break My Faith. allmusic.com

Госпел
Песни Ареты Франклин
Песни 2006 года